Cemeng kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Cemeng, Pacitan, by, 
 Cemeng, Sragen, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar